O Al-Najma Club é um clube de futebol baireinita com sede em Manama. A equipe compete no Campeonato Bareinita de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1943.

Ligações externas 
 [ ]

Clubes de futebol do Barém
Clubes de futebol fundados em 1943